HAVK Mladost može biti:

 HAVK Mladost (vaterpolo) – Hrvatski akademski vaterpolski klub Mladost iz Zagreba
 HAVK Mladost (veslanje) – Hrvatski akademski veslački klub Mladost iz Zagreba